Tasis puede referirse a:

Apellido
 Rafael Tasis (1906 - 1966), escritor en lengua catalana y político español, de ideología nacionalista catalana.
 Anna Maria Adroer i Tasis (1927 -), historiadora y arqueóloga española.

Siglas
TASiS o IS-DOS, sistema operativo.
TASIS (The American School In Switzerland).

Referencias